Il doppio  del Challenger Salinas 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 3-6, 4-6 contro Jonathan Marray e Jamie Murray.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
  Jonathan Marray /  Jamie Murray (campioni)

  David Martin /  Frank Moser (primo turno)
  Santiago González /  Treat Conrad Huey (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2010